Ulimwengu ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Ulimwengu (* 1999), burundischer Fußballspieler
 Thomas Ulimwengu (* 1993), tansanischer Fußballspieler